

Geografia
Italia
 Benna – comune della provincia di Biella
 Benna – frazione di Coazze nella città metropolitana di Torino
 Benna – frazione di Pancalieri nella città metropolitana di Torino
Mali
 Benna – nucleo abitato di Toya nel circondario di Yélimané
Papua Nuova Guinea
 Distretto di Unggai-Benna – distretto della provincia degli Altopiani Orientali

Persone
 Benna – re dell'Anglia orientale

Altro
 Benna – contenitore
 Benna – organo di sollevamento
 Benna – genere musicale